Now's the Time, un album du saxophoniste ténor Sonny Rollins paru en 1964 
 Now's the Time, un recueil de nouvelles de John Harvey publié en 1999